Felis este un gen de feline din familia Felidae, care include și pisica de casă.

Studiile genetice indică că genul Felis a apărut acum 8-10 milioane de ani, probabil în regiunea mediteraneană.

Specii 

 Felis chaus
 Felis manul 
 Felis margarita 
 Felis nigripes 
 Felis silvestris (care include subespeciile  Felis silvestris catus și Felis silvestris bieti)
 Felis attica (Wagner, 1857) (extinct)
 Felis lunensis (Martelli, 1906) (extinct)

Arbore filogenetic

Arborele filogenetic al genului Felis

Referințe

Legături externe

Feline
Genuri de mamifere
Felis
Taxoni clasificați de Carl Linnaeus